Роден край може да се отнася за:

 „Роден край“ – списание на Гевгелийското братство в София
 Роден край – вестник на българите в Украйна
 Роден край – вестник в Орхание (1932 г.)
 Роден край – българско предаване по Одеската областна държавна телерадиокомпания
 Роден край – учебен предмет